O Campeonato Nacional de Promoção Feminino é o segundo escalão feminino de Futebol organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e disputa-se em duas fases: na primeira fase com 3 ou mais grupos designados Série A, B, C, etc., na segunda fase com apenas 1 grupo com 4 ou 6 equipas classificadas no primeiro(s) lugar(es) dos grupos da 1ª fase, que vão disputar os dois lugares de acesso à 1ª Divisão e em que é apurado o vencedor da prova.

Campeãs

Referências 

 Todos os Campeonatos - http://www.zerozero.pt/competicao.php?id_comp=143&op=palmares	

 http://www.zerozero.pt/competition.php?id_comp=469

Ver também 
 Campeonato Nacional de Futebol Feminino

 Taça de Portugal de Futebol Feminino

 Supertaça de Portugal de Futebol Feminino

 

Competições de futebol feminino de Portugal